Подстепки (Подстёпки) — название населённых пунктов в России:

 Подстёпки — село в Борисоглебском районе Воронежской области.
 Подстепки — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Подстёпки — село в Ставропольском районе Самарской области.